El término La ciudad y los perros puede hacer referencia a:

 La ciudad y los perros, novela peruana escrita por Mario Vargas Llosa.
 La ciudad y los perros, película peruana producida y dirigida por Francisco José Lombardi.